Weatherford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Weatherford (Oklahoma)
Weatherford (Texas)